Серина Уилямс и Винъс Уилямс защитават титлата си. Номер 1 в схемата са Кара Блек и Лизел Хубер.

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия